No Exit ist unter anderem:
 No Exit (1962), ein Spielfilm von Tad Danielewski unter Mitarbeit von Orson Welles aus dem Jahr 1962
 No Exit (1996), ein Spielfilm von David und Michael DiCerto aus dem Jahr 1996
 No Exit (2004), ein Dokumentarfilm über die rechtsextreme „Freie Kameradschaft Frankfurt (Oder)“ aus dem Jahr 2004
 No Exit (2008), ein Horrorfilm von John Suits aus dem Jahr 2008
 No Exit (Band), eine Punkband aus Berlin
 No Exit (Blondie-Album), ein Album der Gruppe Blondie aus dem Jahr 1999
 No Exit (Fates-Warning-Album), ein Album der Gruppe Fates Warning aus dem Jahr 1988
 No Exit (Roman), ein Roman des Autors Daniel Grey Marshall aus dem Jahr 2001
 No Exit (2022), ein US-amerikanischer Thriller (Spielfilm) aus dem Jahr 2022